HD 70573 — звезда, которая находится в созвездии Гидры на расстоянии около 149 световых лет от нас. Вокруг звезды обращается, как минимум, одна планета.

Характеристики 
HD 70573 принадлежит к тому же классу жёлтых карликов, что и наше Солнце. Её масса приблизительно равна солнечной; температура поверхности составляет около 5737 кельвинов. По астрономическим меркам это очень молодая звезда: её возраст составляет 78–125 миллионов лет. Звезда входит в состав ассоциации Геркулеса-Лиры.

Планетная система 
В 2007 году группа астрономов из обсерватории Ла-Силья объявила об открытии планеты HD 70573 b в системе. Это массивный газовый гигант, превосходящий по массе Юпитер более, чем в 6 раз. Планета обращается на расстоянии 1,76 а. е. от родительской звезды, совершая полный оборот за 852 суток. Открытие было совершено методом Доплера.

Примечания

Ссылки 
 HD 70573 на сайте Планетные системы
 HD 70573 в энциклопедии экстрасолнечных планет

Ассоциация Геркулеса — Лиры
Планетные системы
70573